Клаймер Олівер (*1739 — †1813) — американський революціонер.

Успадкував підприємство свого дядька, що зазнало збитків внаслідок британських обмежень на торгівлю з колоніями. Але залишався патріотом, який невтомно змагався за незалежність. Був обраний до конгресу Пенсільванії і Континентального конгресу. Хоча на Філадельфійському конвенті нечасто брав слово, його добре продумані промови справляли належний вплив. Обирався на першу сесію Палати представників, потім служив членом комісії, що вела мирні переговори з індіанцями у Джорджії.